Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Povijest
Ujedinjeno Kraljevstvo je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba i ranom srednjem vijeku.

Galerija

Vidi 
kršćanstvo u Engleskoj
kršćanstvo u Škotskoj
kršćanstvo u Walesu
kršćanstvo u Sjevernoj Irskoj

Izvori